Чжуа́н Юн (, род. ) — китайская пловчиха, олимпийская чемпионка 1992 года на 100-метровке вольным стилем.

Чжуан Юн родилась в 1972 году в Шанхае. В 1985 году на чемпионате КНР по плаванию среди юниоров она завоевала 3 золотых и 3 серебряных медали, а в 1987 году на Тихоокеанских играх завоевала в составе команды серебряную медаль в эстафете.

В 1988 году Чжуан Юн завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Сеуле, а на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне — одну золотую медаль и две серебряных; это была первая в истории олимпийская золотая медаль, завоёванная китайскими спортсменами в плавании.

Помимо олимпийских наград, Чжуан Юн также завоевала 4 золотых медали на Азиатских играх 1990 года, и золотую и бронзовую медали Чемпионата мира 1991 года.

Жена китайского пловца Шэнь Цзяньцяна.

Ссылки 
 

Пловцы Китая
Олимпийские чемпионы от Китая
Олимпийские чемпионы по плаванию
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1988 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1992 года
Чемпионы мира по плаванию